DAB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 770 амінокислот, а молекулярна маса — 82 448.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, транспорт, транспорт білків, ендоцитоз, диференціація, сигнальний шлях Wnt, поліморфізм, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Адаптерні білки